Полярная стрела — скорый фирменный пассажирский поезд № 22/21, курсирующий по маршруту Лабытнанги — Москва — Лабытнанги.С 12 декабря 2021 года в составе поезда курсируют пересадочные вагоны до Сыктывкара

На участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Струнино; Приволжье — Ерцево; Коноша I — Лабытнанги этот поезд следует одним расписанием с поездом № 210/209 Москва — Лабытнанги — Москва в оба направления.

История 
Ранее под номером 22/21 со станции Москва-Пассажирская-Ярославская курсировал поезд Воркута — Москва — Воркута, который также был фирменным и носил название «Северное сияние» (1960-1970-е годы). В 1960-х годах на вагонах этого поезда имелась соответствующая надпись. В 1970-е годы она уже отсутствовала, но в расписании указывалось, что это поезд «Северное сияние».

Аттестацию поезда на категорию «фирменный» прошёл 15 мая 2004 года. А с 30 мая начал курсировать сначала как «летний» поезд — 1 раз в 5 дней, а затем по нынешнему расписанию.

Характеристика поезда 
 Поезд № 22/21 круглогодичный, курсирует в летний период по датам, а в зимний период курсирует два раза в неделю отправлением из Москвы по вторникам и пятницам, прибытием в Лабытнанги по четвергам и воскресеньям, отправлением из Лабытнанги по понедельникам и пятницам, прибытием в Москву по средам и воскресеньям.
 Нумерация вагонов указана с «головы» поезда при отправлении из Москвы, с «хвоста» поезда при отправлении из  Лабытнанги.
 Максимально допустимая длина поезда по участкам следования (длина вагона 24,5 м): 
 по Московской железной дороге — 18 вагонов, 
 по Северной железной дороге — 19 вагонов.
 Установленная схема поезда по участкам следования (состав сформирован из вагонов длиной 25,5 м): 17 вагонов.
 Станции изменения направления движения поезда: Котлас-Узловой.
 Станции смены локомотивов и бригады: Данилов, Коноша I, Котлас-Южный, Печора.
 Станции смены локомотивных бригад без смены локомотива: Микунь, Сосногорск, Инта I, Елецкая.
 Станции снабжения поезда водой: Москва-Пассажирская-Ярославская, Вологда I, Котлас-Южный, Сосногорск, Лабытнанги.
 Станции снабжения поезда топливом: Москва-Пассажирская-Ярославская, Котлас-Южный, Лабытнанги.
 Станции обслуживания ЭЧТК: Москва-Пассажирская-Ярославская, Котлас-Узловой (по заявке).
 Станции сбора твердых бытовых отходов и шлака: Москва-Пассажирская-Ярославская, Коноша I, Котлас-Узловой, Сосногорск, Лабытнанги.
 Выделяются места:
 во всех плацкартных вагонов места с 1 по 52 для пассажиров, места 53, 54 для хранения постельных принадлежностей.
 во всех купейных вагонах (кроме вагона № 8 КР) места с 1 по 36 для пассажиров, места 37, 38 для отдыха проводников.
 в вагоне № 7 К места с 1 по 4 для отдыха сотрудников вагона-ресторана, с 5 по 36 для пассажиров, места 37, 38 для отдыха проводников.
 в вагоне № 8 КР места с 1 по 4 для отдыха проводников и хранения постельных принадлежностей, с 5 по 8 для ЛНП и ПЭМ, с 9 по 28 для пассажиров, с 29 по 32 для работников транспортной полиции, с 33 по 36 для перевозки багажа.
 Переменный трафарет: нет.
 Вагоны повышенной комфортности:
 вагон № 7 К места с 9 по 36 — эконом-класса с признаком «женское купе»,
 вагон № 9 СВ места с 9 по 16 — бизнес-класса с признаком «женское купе»,
 вагон № 10 К места с 1 по 36 — эконом-класса.
 Беспересадочные вагоны: нет.
 Прицепные вагоны: нет.
 Прочие вагоны: нет.
 Факультативные вагоны №№ 1, 2, 10, 12, 13, 14, 15 включаются в состав поезда при увеличении пассажиропотока и исключаются при его уменьшении, с объявлением об исключении не менее чем за 5 суток до отправления поезда.
 Станции пограничного и таможенного контроля: нет.

Схема состава поезда

Условные обозначения 
 Б — багажный вагон
 БК — бытовое купе
 ВР — вагон-ресторан
 К — купейный вагон с четырехместными купе
 ПЛ — плацкартный вагон со спальными местами
 Р — вагон, оснащенный радиостанцией
 СВ — спальный вагон с двухместными купе
 ф — факультативный вагон
 * — техническая остановка без права посадки и высадки пассажиров

Интересные факты 
 В 1930-е название «Полярная стрела» носил курьерский поезд №3/4 Ленинград — Мурманск. В первый раз он вышел из Ленинграда 16 мая 1934 года.
 В 2007 году занял почетное второе место на всероссийском конкурсе фирменных поездов, проведенном в городе Сочи.

Примечания

Ссылки 
 Фирменный поезд «Полярная стрела» на официальном сайте РЖД

Поезда России
Поезда Московской железной дороги
Поезда Северной железной дороги